WF — абревіатура для позначення:

 Wells Fargo — американська холдингова компанія.
 Wii Fit — відеогра для консолі Wii.